ILU est un sigle qui peut désigner :
 , une méthode permettant à des systèmes informatiques d'échanger des données.

Ilu est un nom qui peut désigner :
 ilu, un instrument de percussion utilisé au Brésil.